

Persone 
 Darcy Loss Luzzatto (1934-2020) – matematico, scrittore e accademico brasiliano
 Giuseppe Loss (1831-1880) –  giurista, naturalista e alpinista austro-ungarico
 Martina Loss (1975) – politica italiana

Musica 
 Loss – gruppo musicale death metal statunitense 
 Loss – gruppo musicale death metal svedese 
 Loss – album dei Mull Historical Society del 2001
 Loss – album di Bass Communion del 2006

Sport 
Sconfitta (Loss) – statistica del baseball

Altro 
 Löss –  sedimento eolico molto fine